Somalia bezeichnet:
 Somalia, Staat in Afrika
 (1430) Somalia, Himmelskörper
 Somalia – Die große Anstrengung, deutscher Dokumentarfilm von 1976

Somália ist der Künstlername folgender Personen:
 Somália (Fußballspieler, 1977) (Wanderson de Paula Sabino; * 1977), brasilianischer Fußballspieler 
 Somália (Fußballspieler, 1984) (Paulo Rogério Reis da Silva; * 1984), brasilianischer Fußballspieler 
 Somália (Fußballspieler, 1988) (Wergiton do Rosário Calmon; * 1988), brasilianischer Fußballspieler